Pschyrembel steht für:
 Willibald Pschyrembel (1901–1987), deutscher Mediziner, Frauenarzt und Lexikograf
 Pschyrembel (Medizinisches Wörterbuch),  Nachschlagewerke des Verlags De Gruyter

Siehe auch:
 Przyrembel